Рома́шково (, ) — назва географічних об'єктів у Білорусі і Росії.

— село в Толочинському районі Вітебської області.
 Ромашково — озеро в Городоцькому районі Вітебської області, в басейні річки Овсянки.

Ромашково — село в Галицькому районі Костромської області.
 Ромашково — село в Одинцовському районі Московської області Російської Федерації.
 Ромашково — роз'їзд (залізнична платформа) Білоруського напрямку Московської залізниці в селі Ромашково Одинцовського району Московської області.

Див. також 
 Ромашкове — назва населених пунктів в Україні.
 «Паровозик з Ромашкова» — радянський мультфільм 1967 року.